Кахаль Печ (Cahal Pech) — руины города майя, находящиеся поблизости от Сан Игнасио в Белизе.
 Кахаль — небольшой ударный кратер в северной части Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.
 Сантьяго Рамон-и-Кахаль — лауреат Нобелевской премии, получил премию за исследование структуры нервной системы